Can Pubill (Ogassa), masia d'Ogassa (Ripollès)
 Can Pubill (Riudaura), masia de Riudaura (Garrotxa)
 Can Pubill (Tona), masia de Tona (Osona)